The Look of Love может означать:

Музыка

Альбомы 
 The Look of Love — альбом Клодин Лонже 1967 года.
 The Look of Love — альбом Дасти Спрингфилд 1967 года.
 The Look of Love — альбом Стэнли Тёррентайна 1968 года.
 The Look of Love — альбом Дайаны Кролл 2001 года.
 The Look of Love — альбом Трейнтье Остерхёйс 2006 года.
 Look of Love: The Very Best of ABC — альбом ABC 2001 года.

Песни 
 «The Look of Love» — песня Лесли Гор 1964 года.
 «The Look of Love» — песня Дасти Спрингфилд 1967 года.
 «The Look of Love» — песня ABC 1982 года.
 «The Look of Love» — песня Мадонны 1987 года.